Steve Penney ist der Name folgender Personen: 

* Steve Penney (Eishockeyspieler) (Joseph Romeo Steve Penney; * 1961), kanadischer Eishockeyspieler
 Steve Penney (Fußballspieler) (Steven Alexander Penney; * 1964), nordirischer Fußballspieler